

Statistiche

Presenze e reti nei club

Palmarès

Club

Trofei nazionali 
 
Wolfsburg: 2021-2022

 
FCR 2001 Duisburg: 2008-2009, 2009-2010
Wolfsburg: 2021-2022

 
Atlético Madrid: 2021

Trofei internazionali 
 
FCR 2001 Duisburg: 2008-2009

Nazionale 
 
Campione: 2008

 
Campione: 2010

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatrici della Nazionale tedesca